Ekebysjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ekebysjön, Södermanland, sjö i Nyköpings kommun,  (1,13 km²)
Ekebysjön (Danderyds socken, Uppland), sjö i Danderyds kommun,  (7,65 ha)
Ekebysjön (Markims socken, Uppland), sjö i Vallentuna kommun, 
Stolp-Ekebysjön, sjö i Vallentuna kommun,  (8,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn